Oreo marchio della Mondelēz International
 Android Oreo – major update del sistema Android
 Oreo – ragno della famiglia Gallieniellidae